Gilabert es un antropónimo que puede usarse tanto de apellido como de nombre propio. Esta desambiguación recoge también los derivados de Gilabert tales como Gilaberte, Gilaberti, y Gelabert.

Apellidos 
 Gilabert

Personajes

Cine, televisión y teatro 
 Catalina Gilabert (Guionista y cineasta española)
 Enrique Gilabert (actor de doblaje y televisión mexicano)
 Gustavo Gilabert (fotógrafo argentino)
 María José Gilabert (Encargada de montaje cinematográfico español)

Deportes 
 Diego Miñana Gilabert (Exfutbolista y exentrenador del Pego CF, CF Gandia, UD Tavernes, UD Oliva)
 Felipe Alva Gilabert (Presidente de la Federación Granadina de Ajedrez desde 1981 hasta 1987)
 Josep Casanovas Gilabert (Presidente del Club Natació Reus Ploms desde 1997 hasta 2009)

Empresarios 
 Alejo Gilabert (Empresario argentino fundador de Mohs)
 Isidro Gilabert (Empresario español fundador de Bit Managers)

Escritores 
 Alejandro Gilabert (Escritor anarquista del siglo XX)
 Francisco Martí Gilabert (Escritor e historiador español)
 Gilabert de Próixita (Poeta valenciano del siglo XIV)
 José Gilabert Carrillo (Escritor alicantino)
 Juan Eloy Gelabert (Escritor e historiador español)
 Llorenç Moyà Gilabert (Escritor valenciano del siglo XX)
 Miguel Hernández Gilabert (Poeta alicantino de la generación del 27)

Escultores y arquitectos 
 Antoni Gilabert Fornés (Arquitecto valenciano del siglo XVIII)
 Gilabertus de Toulouse, conocido como Maestro Gilabert (Escultor francés del siglo XII)
 Luis Gilabert Ponce (Escultor valenciano del siglo XIX)
 Pedro Gilabert (Escultor valenciano del siglo XX)

Música 
 Amílcar Gilabert (Ingeniero de Sonido, Productor musical).
 Pensel Gilabert (Músico, Artista Foley, Diseñador de Sonido, Productor Musical & Ingeniero de Sonido.
).
 Antonia Gilabert Vargas, conocida como La Perla de Cádiz (Cantaora del siglo XX)
 Carlos Gilabert (Músico español miembro fundador del grupo [La Guardia)
 David Gilaberte Miguel, conocido como Lírico (Mc zaragozano nacido en 1977)
 Fernando Gilabert (Músico español integrante del grupo Malevaje)
 Miguel Gilabert (Cantaor algecireño del siglo XX)

Nobles 
 Barones de Cruïlles, del I al V llamados Gilabert (Nobles catalanes)
 Gilabert de Centelles (Noble español del siglo XIV)

Políticos 
 Francisco Gilabert Gilabert (Político español alcalde de Benimasot (Alicante) de 1983 a 2003)
 Gaspar Torres Gilabert (Político español miembro de la UCD en Rafal)
 Jaume Gilabert i Torruella (Político español de la diputación de Lérida)
 Joaquín Ezcurra Gilabert (Político español fallecido en 2009)
 José Torres Gilabert (Político español alcalde de [enitachell desde 1991 hasta 2003)
 Manuel Gallud Gilabert (Político español concejal de Orihuela (Valencia) del Partido Verde)
 Pedro Mancebo Gilabert (Político español concejal de Orihuela (Valencia) del Centro Liberal Renovador)

Religiosos 
 Gilaberto Martín (Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón desde 1500 hasta 1530)
 Plácido García Gilabert (Religioso alicantino del siglo XX nombrado beato en 2001 por Juan Pablo II)
 Joan Gilabert Jofré (Religioso valenciano del siglo XIV)
 Juan Francisco Navarro Salvador y Gilabert (Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín desde 1727 hasta 1765)
 Juan Navarro Gilabert (Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín desde 1704 hasta 1727)

Otros 
 G.H. Gilabert (Personaje de la novela Quién)